Freizell ist der Name folgender Orte:

 Freizell (Gemeinde Hofkirchen), Ortschaft der Gemeinde Hofkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Freizell ist der Name folgender Gebäude:

 Schloss Freizell, Schloss bei Hofkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich